Роман Сергеевич Лушников () — младший сержант Вооружённых Сил Российской Федерации, участник антитеррористических операций в период Второй чеченской войны, погиб при исполнении служебных обязанностей.

Биография 
Роман Сергеевич Лушников родился 5 ноября 1979 года в посёлке Приангарском Кежемского района Красноярского края. Законом Красноярского края от 20 марта 2014 года № 6-2191 посёлок Приангарский
упразднён.

С 1986 года вместе с семьёй переехал в город Куртамыш Куртамышского района Курганской области. Учился в Куртамышской средней школе № 2 и в вечерней школе. Получив среднее образование, он поступил в Берёзовское профессионально-техническое училище № 19 (г. Куртамыш). Получил специальность машиниста-тракториста широкого профиля и водителя автомобиля.

12 ноября 1997 года Лушников был призван на службу в Вооружённые силы Российской Федерации. Срочную службу проходил в Уральском военном округе. Когда в августе 1999 года активизировались боевые действия на Северном Кавказе, Лушников изъявил желание принять в них участие. К тому времени до завершения срока службы ему оставалось два месяца и он планировал продолжить служить на контрактной основе. 19 сентября 1999 года направлен в Чечню. Вскоре Лушников был назначен командиром боевой машины пехоты 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона 276-го мотострелкового полка (в/ч № 69771).

29 января 2000 года группа сослуживцев Лушникова попала в окружение в городе Грозном Чеченской Республики (Операция «Охота на волков»). В эти дни 276-ой мотострелковый полк стоял на стыке с 15-м мотострелковым полком недалеко у пересохшей реки у селения Алхан-Кала (юго-западный пригород Грозного) во время блокирования чеченской столицы. Стремясь спасти своих раненых товарищей, экипаж БМП под его командованием атаковал боевиков, приняв неравный бой. В том бою Лушников, получив 11 огнестрельных ранений, погиб. Двое суток российские войска не могли отбить тело. Чеченцы изъяли документы убитого. В извещении указана дата смерти 31 января 2000 года. Отец Романа ездил в Ростов-на-Дону на опознание, 26 февраля 2000 года тело привезли в Куртамыш.

Роман Сергеевич Лушников похоронен 27 февраля 2000 года на городском кладбище города  Куртамышского района Курганской области, III квартал, могила № 1229.

Указом Президента Российской Федерации младший сержант Роман Сергеевич Лушников посмертно был удостоен ордена Мужества. Кроме того, он был награждён медалью Суворова.

Награды 
 Орден Мужества, посмертно, в сентябре 2000 года награда вручена его родителям
 Медаль Суворова

Память 
 В честь Лушникова названа улица в городе Куртамыше, расположена в северо-восточной части города (дорога на Юргамыш).
 На здании Куртамышской средней школы № 2 установлена мемориальная доска в память о Лушникове.

Семья 
Отец Сергей Анатольевич, мать Наталья Сергеевна Лушниковы.

Примечания 

Погибшие в боях Второй чеченской войны